Osoby o tym nazwisku:
 Algot Lönn – szwedzki kolarz szosowy, olimpijczyk
 Peter Lönn – szwedzki piłkarz